Harry Markowitz – economista statunitense, Premio Nobel per l'economia 1990
 Kate Markowitz  – cantautrice statunitense, figlia di Richard Markowitz
 Richard Markowitz – compositore statunitense
 William Markowitz – astronomo statunitense